Horvátország
 Drežnik, falu Resetár községben, Bród-Szávamente megyében
 Drežnik Brezovički, Zágrábhoz tartozó falu
 Drežnik Podokićki, falu Szamobor községben, Zágráb megyében

 Szerbia
 Drežnik, falu Užice községben, a Zlatibori körzetben

 Szlovénia
 Drežnik falu Črnomelj községben, Délkelet-Szlovénia régióban
 Drežnik, falu Kostel községben, Délkelet-Szlovénia régióban